«Stupid Girl» — песня, написанная и спродюсированная альтернативной рок-группой Garbage для альбома Garbage. Песня стала хитом в США и Великобритании. Успех этой песни увеличил продажи альбома Garbage настолько, что этот альбом оказался в первой двадцатке Billboard 200 и первой десятке UK Albums Chart. «Stupid Girl» была номинирована на 2 премии Грэмми, за лучшую песню в жанре рок и за лучшее рок-выступление дуэта или группы, а также на датскую премию Грэмми за лучшую рок-песню, на MTV Video Music Award как лучший новый рок-исполнитель, и MTV Europe Music Awards за лучшую песню.

Позиции в чартах 

Чарты конца года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Garbage 

Синглы 1996 года
Синглы Garbage
Песни, спродюсированные Бутчем Вигом
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart